Малеванский — славянская фамилия:

 Малеванские — русский дворянский род.
 Малеванский, Владимир Дмитриевич (1913—1999) — советский учёный в области предупреждения аварийных газопроявлений при бурении и эксплуатации скважин.
 Малеванский, Стефан Васильевич (в монашестве Сильвестр; 1828—1908) — епископ Русской православной церкви, богослов, духовный писатель.